Юрий Степанович Евсюков (1948) — актёр Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Т. Г. Шевченко. Заслуженный артист Украины (2007).
Народный артист Украины (2017).

Биография 
В 1989 году окончил Российскую Академию Театрального Искусства по специальности «Актёрское искусство». 
 1968-1981 — актёр Луганского академического украинского музыкально-драматического театра
 1981-1983 — актёр Харьковского ТЮЗа
 1983-1984 и с 1995 — актёр Харьковского государственного украинского драматического театра имени Т. Шевченко.

Фильмография 
  — Берёзовая ветка (фильм-спектакль) — Рэм Степанович Кондаков, врач-психиатр
 1987 — Голый (короткометражный) — Кошкин 1987 — Берёзовая ветка 
 1987 — Рыжая фея — настройщик
  — Ниагара — Аркадий Николаевич Перестукин, командированный из Нефтекумска
  — Вперед, за сокровищами гетмана!
 1993 — Дикая любовь — отец Максима
  — Заложники страха — комиссар Мегрэ
  — Дорога на Сечь — Ганджа
  — Будем жить!
 1995 — Гелли и Нок — рыбак
  — Седьмой маршрут
  — Тупик — лейтенант милиции Остапчук
  — Блюстители порока (4-я серия «Дело чести») — редактор
  — УВД. Курс молодого бойца
  — Новогодний киллер
  — Дурдом — Сергей Сергеевич, пациент
  — Милицейская академия 2 — Петрович, слесарь
  — Тормозной путь — охранник в женской колонии
 2007 — Я считаю: раз, два, три, четыре, пять… — рыбак
  — Ночная смена (не завершён) — художник
  — Смерть шпионам. Крым — санитар
  — Возвращение Мухтара-5 (12-я серия «Погоня за бесом») — Сошкин
 2009 — День побеждённых
  — Маршрут милосердия — Вениамин Каховский
  — Весна в декабре — Зуев, патологоанатом, герой программы Волкова
 2011 — Возвращение Мухтара-7 (39-я серия «Нарды») — Степан Расулович Ахундов
 2011 — Зарево
 2011 — Ласточкино гнездо — дедушка
  — Страсти по Чапаю — Иван Степанович, отец Чапаева
  — Пока станица спит — Серафим
  — На линии жизни — дедушка Аси
  — День солнца — Петрович, школьный завхоз 
  — Предчувствие — ''часовщик

Ссылки

Примечания 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Заслуженные артисты Украины
Персоналии:Харьковский театр имени Т. Шевченко